est la formule brute de plusieurs isomères.

 Hétéroside triterpène
 siamenoside I, numéro CAS 
 mogroside IV, numéro CAS